Штеффі Граф і Габріела Сабатіні були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Н Брандтке і Елна Рейнах.

Яна Новотна і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Лариса Савченко і Наташа Звєрєва з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари 

  Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (півфінал)
  Лариса Савченко /  Наташа Звєрєва (фінал)
  Яна Новотна /  Гелена Сукова (чемпіонки)
  Патті Фендік /  Джилл Гетерінгтон (3 коло)
  Штеффі Граф /  Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
  Джиджі Фернандес /  Лорі Макніл (чвертьфінал)
  Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
  Елізабет Смайлі /  Венді Тернбулл (3 коло)
  Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (3 коло)
  Ізабель Демонжо /  Наталі Тозья (1 коло)
 n/a
  Манон Боллеграф /  Ева Пфафф (3 коло)
  Дженні Бірн /  Робін Вайт (3 коло)
  Бренда Шульц /  Андреа Темашварі (чвертьфінал)
  Тіна Шоєр-Ларсен /  Катрін Танв'є (1 коло)
  Кріс Еверт /  Гана Мандлікова (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір